Antonio Percassi – dirigente sportivo, imprenditore e calciatore italiano
 Don Percassi – ballerino, cantante e attore statunitense